Чорний день () — неофіційне свято, що відзначається 14 квітня кожного року. В Південній Кореї його відзначають переважно самотні люди.

Цей день пов’язаний із Днем святого Валентина та Білим днем як свято 14-го числа місяця. У цей день люди, які не отримували подарунків у попередні два дні, збираються і їдять джангмьон, локшину з чорним соусом. Цей день особливо для самотніх людей.

Витоки 
У Південній Кореї День святого Валентина та День білого дня відзначаються, як нагоди для того, щоб подарувати подарунки близьким людям. День святого Валентина відзначається 14 лютого, коли жінки купують чоловікам подарунки (зазвичай шоколад). Чорного дня спочатку не існувало, поки не стали популярними День святого Валентина та Білий день. Унікально, що Японія і Південна Корея — єдині країни, які святкують День святого Валентина двічі. Через всі свята любові (14, якщо бути точним), які відбуваються в Кореї, багато хто вважав, що самотні люди також заслуговують на визнання. Білий день відзначається 14 березня, коли чоловіки відповідають на подарунки своїми, також присутніми у вигляді шоколаду. Оскільки обидва випадки припадають на 14 число, уряд Південної Кореї створив інші свята для всіх інших місяців, щоб продовжити цю тенденцію.  Створення також приписують маркетологам.

Значення 
Чорний день заснований на романтичному аспекті Дня святого Валентина та Білого дня. Оскільки шоколадні цукерки, отримані на День святого Валентина, символізують популярність чоловіка, а шоколадні цукерки, подаровані на Білий день, використовуються виключно в романтичних цілях, Чорний день зосереджується на людях, особливо самотніх, які не отримали жодних подарунків на жодне зі свят.

У цей день неодружені, які не отримали подарунків в обидва дні, збираються одягнені в чорне, щоб «співчувати» їжею чорного кольору, особливо чжаджанмьон локшиною. Під час трапези вони скаржаться на відсутність інтимних стосунків і шоколадних подарунків.

Святкування 
Багато людей сприймають «чорний день» як можливість відсвяткувати з друзями та родиною. Термін «святкування» використовується в широкому сенсі. Деякі люди святкують "чорний день" зі своїми друзями, щоб прийняти той факт, що вони самотні, оскільки на них менше тиску з боку суспільства на стосунки. Інші люди, які святкують Чорний день, ласують комфортною їжею.

Найпоширенішою їжею, яку їдять у Чорний день, є чжаджанмьон — популярна в Кореї страва з локшини з чорних бобів. Люди їдять чжаджанмьон у Чорний день, тому що це проста, але смачна страва, яку можна отримати за низькою ціною. Люди, які святкують, їдять в ресторанах в китайському стилі. Незважаючи на те, що вони не чорні, данмудзі, тансуюк і кімчі є популярними гарнірами, які подають із джаджангмьон. Ті, хто хоче відсвяткувати сам, замовляють у цих ресторанах на винос.

Люди, які використовують це як можливість просувати музику, їжу, одяг, конкурси, шлюбні послуги. Багато ресторанів та компаній використовують "чорний день" для просування знижок на свої товари. Ресторани очікують, що їхні продажі будуть вдвічі, а то й втричі більшими, ніж зазвичай. Чорна кава та чжаджангмьон — два популярні варіанти їжі, які дуже швидко розкуповуються в цей день.

Вплив 
Цей день призначений для компаній, які проводять різні заходи та рекламують свою продукцію, стратегія, відома як «денний маркетинг». Події дуже популярні та включають заходи з пошуку партнерів, такі як швидкі побачення, конкурси на поїдання джангмьон і знижки на товари.

Інші країни 
Як і в Кореї, в інших країнах є своя версія Чорного дня. Вони використовують це як можливість відсвяткувати радість самотності. Сполучені Штати Америки відзначають День єдиної обізнаності 15 лютого, наступного дня після Дня святого Валентина. На відміну від Кореї, Сполучені Штати не пропагують Єдиний день поінформованості.

Китай святкує єдиний день 11 листопада. Його відзначають 11 листопада, тому що вони представляють собою окремі палиці. Як і Корея, Китай пропонує багато знижок для неодружених. День холостяка в Китаї продовжує залишатися найбільшим розпродажем електронної комерції в Китаї. Лише в День холостяка інтернет магазин Alibaba зареєстрував продажі на суму 38,4 мільярда доларів.

Див. також 

 День поінформованості про самотніх
 День холостяків

Примітки 

Свята квітня
Неофіційні свята
Популярна культура Південної Кореї
Сторінки з неперевіреними перекладами